Gojō () bezeichnet folgende geografische Objekte:
 Gojō (Nara), japanische Stadt in der Präfektur Nara

Gojo ist der Familienname folgender Personen:

 Borna Gojo (* 1998), kroatischer Tennisspieler
 Filippa Gojo (* 1988), österreichische Jazzsängerin